Виталий Жилин:
 Жилин, Виталий Александрович (1949—2013) — российский военный историк и писатель, генерал-лейтенант.
 Жилин, Виталий Валентинович (1934—1996) — советский шахматист, мастер спорта СССР.